Als ternär, auch trinär (‚aus drei Grundeinheiten bestehend‘, siehe auch lat. ter = ‚dreimal‘ bzw. unter Lateinische Zahlwörter) bezeichnet man:

 Biologie: trinäre Nomenklatur, Benennungsart der biologischen Nomenklatur, siehe Nomenklatur (Biologie)
 Chemie: Ternäre Verbindung, eine chemische Verbindung aus drei Elementen, siehe Chemische Verbindung#Binäre, ternäre und quaternäre Verbindungen
 Chemie: Ternäres Gemisch, ein Stoffgemisch aus drei Substanzen
 Logik: die Dreiwertige Logik
 IT: Ternärer Computer, ein Computer mit dreiwertiger Logik
 IT: Ternärer Operator, ein bedingter Ausdruck
 Mathematik: ein Stellenwertsystem zur Basis 3, siehe Ternärsystem
 Mathematik: Ternärkörper, algebraische Struktur, die in der synthetischen Geometrie als Koordinatenbereich einer beliebigen affinen Ebene dient
 Musik: ein auf Triolen aufgebauter Rhythmus, siehe Shuffle
 antike Metrik: ein aus drei Versfüßen bestehendes Versmaß, siehe Tripodie
 Nachrichtentechnik: ein Ternäres Signal
 Diagramme: ein ternäres Diagramm ist ein Dreiecksdiagramm
 Mechanik/Technik: Ternärer Maschinensatz, ein Bausatz oder eine Baugruppe mit drei Bauelementen bzw. Bauteilen 
 Werkstoffkunde: ternäre Mischung, eine Mischung dreier Stoffe